Баньковский (вар. Боньковский) — русская фамилия, имеющая польские корни (Bańkowski, Bonikowski).

Известные носители:
 Баньковский, Антон Людвигович — Георгиевский кавалер; майор; № 7859; 26 ноября 1847.
 Баньковский, Витольд Иосифович (1864—1942) — депутат Государственной думы IV созыва от Виленской губернии.
 
 Баньковский, Дмитрий Анатольевич (род. 1968) — советский спортсмен (гребля). Чемпион мира 1990.
 Баньковский, Лев Владимирович (1938—2011) — российский учёный, краевед и писатель.
 Баньковский, Чеслав Иосифович — российский революционер.

 Баньковская
 Баньковская, Марта (род. 2000) — польская шашистка, призёр чемпионата Европы по международным шашкам (2022).

См. также 
 Банковский